Lütze ist der Nachname von:

 Diethelm Lütze (1931–2014), deutscher Unternehmensberater und Kunstsammler
 Frank M. Lütze (* 1970), deutscher Theologe
 Max Lütze (1889–1968), deutscher Bauingenieur und Manager